

Música
 Bang! — álbum da cantora Anitta, de 2015
 Bang (canção de Anitta)
 Bang (canção de Blur) — de 1991

Televisão
 "Bang" (Desperate Housewives) — um episódio da série Desperate Housewives

Ver também 
 Bang Bang
 Bangs

Desambiguações de música